Peetschsee ist der Name oder ein Namensbestandteil mehrerer Seen in Deutschland:
 Peetschsee (Mirow), See in der Stadt Mirow im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
 Peetschsee (Schwarz), See in der Gemeinde Schwarz im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
 Peetschsee (Steinförde), See bei Steinförde, einem Ortsteil von Fürstenberg/Havel, im Landkreis Oberhavel in Brandenburg
 Peetschsee (Wustrow), See in der Gemeinde Wustrow im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
 Großer Peetschsee, See in der Stadt Mirow im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
 Kleiner Peetschsee, See in der Stadt Mirow im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

siehe auch:
 Großer Pätschsee (Rheinsberg) 
 Großer Pätschsee (Zislow)
 Großer Peetscher See
 Pätschsee bei Zechlinerhütte
 Petschsee